Земля вільних () — державний гімн Белізу. Був написаний у 1963 р. Селвіном Уолфордом Янґом на слова Семюела Алфреда Хейнса і затверджений в 1981.

Текст 
Оригінальний текст:

O, Land of the free by the Carib Sea,

Our manshood we pledge dar to thy liberty!

No tyrants here are linger, despots must flee

This tranquil haven of democracy.

The blood of our sires, which hallows the sod,

Brought freedom from slavery oppression’s rod,

By the might of truth and the grace of God,

No longer shall we be hewers of wood.

Хор: (приспів повторюється і після другого куплета)
Arise! ye sons of the Baymen’s clan,
Put on your armour, clear the land!

Drive back the tyrants, let despots flee -

Land of the Free by the Carib Sea!

Nature has blessed thee with wealth untold,

O’er mountains and valleys where prairies roll;

Our fathers, the Baymen, valiant and bold

Drove back the invader; this heritage hold

From proud Rio Hondo to old Sarstoon,

Through coral isle, over blue lagoon;

Keep watch with the angels, the stars and moon;

For freedom comes tomorrow’s noon.''

Див. також 
 Герб Белізу
 Прапор Белізу

Національні символи Белізу
Беліз
Беліз
Музика Белізу